

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Radonia – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Mniszków 
 Radonia – wieś w woj. śląskim, w pow. gliwickim, w gminie Wielowieś

Zobacz też 
 Radonia (gmina)
 Sepno-Radonia